Пак Сонг Унг () е южнокорейски актьор. След актьорския си дебют в "No. 3" през 1997 г., Пак участва в множество филми и телевизионни сериали, по-специално като войн в Легендата (2007), гангстер в Нов свят (2013) и адвокат в Запомни (2015).

Личен живот 
Пак Сонг Унг е роден в Чунджу, Южна Корея. Като дете е добър в ученето и винаги е искал да бъде адвокат. Завършва Право в Университета за чуждестранни изследвания Ханкук. Но пиесите, в които участва по време на следването си, карат в Пак да се породи страст към актьорството. Когато трябва да реши накъде да насочи кариерата си, той дава шанс точно на тази страст. Премества се в Сеул, където започва да ходи на прослушвания. Съвсем скоро е избран да играе роля във филма от 1997 г. "No. 3" и тогава започва филмовата му кариера.

Жени се за актрисата Шин Юн Джунг на 18 октомври 2008 г. Двамата се запознават по време на снимките на сериала Легендата (2007), в който героите, които играят, са влюбени. Двойката има едно дете, син, роден на 27 април 2010 г.

Филмография

Филми

Телевизионни сериали

Награди

Източници

Външни препратки 
 Пак Сонг Унг в C-JeS Entertainment
 
Южнокорейски актьори и актриси
Родени през 1973 година